Niemcy:
 Horhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Horhausen (Westerwald) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen